Bērziņš ou Bērziņa (féminin) est un nom de famille letton, il provient du mot letton bērzs signifiant « bouleau ». Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Personnalités 

 Alfons Bērziņš (1916-1987), patineur de vitesse letton
 
 Armands Bērziņš (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace letton
 Eduards Bērziņš, (1894-1938), cadre de la police secrète soviétique  
 Gaidis Bērziņš (1970-), homme politique letton
 Jānis Bērziņš (1881-1938), social-révolutionnaire puis bolchevik, chef du service des archives centrales en Union soviétique
 Jānis Bērziņš (1889-1938), cadre de la police secrète soviétique d'origine lettonne
 Jānis Bērziņš (1993-), joueur letton de basket-ball
 Māris Bērziņš (1962-), écrivain et dramaturge letton
 Uldis Bērziņš (1944-), poète et traducteur letton

Voir aussi 
 Gouvernement Bērziņš